

Codici 
 DZO – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Santa Bernardina di Durazno (Uruguay)
 dzo – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua dzongkha

Zoologia 
 Dzo – bovino ibrido che nasce dall'incrocio tra un toro ed una femmina di yak